Bramy miejskie w Gdańsku – bramy miejskie wznoszone w umocnieniach Gdańska, od średniowiecza po XIX wiek. Czternaście z nich zachowało się do dzisiejszych czasów. Charakterystyczne dla Gdańska były bramy wodne, których wrota wychodziły na nabrzeża portowe położone nad Motławą.

Bramy zachowane

Bramy częściowo zachowane

Bramy niezachowane

Przypisy